Kehrein ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Kehrein (* 1973), deutscher Glasdesigner
 Joseph Kehrein (1808–1876), deutscher Lehrer, Philologe, Historiker und Direktor des Montabaurer Lehrerseminars
 Roland Kehrein (* 1970), deutscher Germanist
 Stefan Kehrein (* 1967), deutscher Physiker